Всемирная федерация сообществ розоводов () — ассоциация национальных сообществ розоводов из 40 стран, основанная в 1968 году в Лондоне.

Деятельность WFRS:
 Зал славы роз
 World Rose Show
 Публикация Rose Directory и World Rose News

Общества

Примечания

Ссылки 
 

Розоводство